Waveney kan syfta på:

 Waveney District – ett distrikt i Suffolk, England
 Waveney (valkrets), Suffolk, England
 River Waveney – ett vattendrag i England